Personen
 Jan van Speijk - een Nederlandse kanonneerbootcommandant die zijn eigen schip opblies
Zaken vernoemd naar Jan van Speijk
 Hr. Ms. Van Speijk - een overzicht van schepen vernoemd naar Jan van Speijk
 Van Speijkklasse - een fregatklasse bij de Nederlandse marine
 Van Speijkstraat (Amsterdam) - een straat in Amsterdam-West
 Vuurtoren J.C.J. van Speijk - in Egmond aan Zee

Overig
 Van Speijk (televisieserie) - een televisieserie